Merkenschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Merkenschlager, deutscher Kinderarzt, Hochschullehrer in Leipzig
 Friedrich Merkenschlager (1892–1968), deutscher Agrikulturbotaniker, Phytomediziner, Heimatforscher und Dichter
 Fritz Merkenschlager, Pseudonym von Friedrich Merkenschlager
 Karl Merkenschlager (1885–1967), deutscher Oberbürgermeister
 Matthias Merkenschlager, deutscher Zellbiologe, Hochschullehrer am Imperial College, London
 Michael Merkenschlager (1926–2012), deutscher Veterinärmediziner